Veemarkt (handel), een gelegenheid waar levend vee wordt verhandeld
 een plein, straat of buurt genoemd naar de veehandel, zie ook de doorverwijspagina Beestenmarkt
 Veemarkt ('s-Hertogenbosch)
 Veemarkt (Amsterdam)
 Veemarkt (Hoorn)
 Veemarkt (Kortrijk)
 Veemarkt (Mechelen)
 Veemarkt (Sneek)
 Veemarkt (Tiel)
 Veemarkt (Utrecht)
 Veemarkt (Zwolle)
 Veemarkt 35-40, Zwolle